Die Unsichtbare steht für:

 Die Unsichtbare (Drama), Theaterstück von Christoph Ransmayr aus dem Jahr 2001
 Die Unsichtbare (Hörspiel), Hörspiel der Reihe Radio-Tatort aus dem Jahr 2009
 Tatort: Die Unsichtbare, Fernsehfilm der Reihe Tatort aus dem Jahr 2010
 Die Unsichtbare (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Der Unsichtbare (Begriffsklärung)